Fågelsång kan syfta på: 

 Fågelsång – melodiska fågelläten

Geografi
 Fågelsång, Våxtorp – en ort i Våxtorp
 Fågelsång, Lunds kommun – namn på geologisk lokal i Sularpsbäckens dalgång utanför Södra Sandby för lämningar ifrån Ordovicium
 Fågelsång, Södra Sandby – en station på Bjärred-Lund-Harlösa Järnväg
 Fågelsångsdalens naturreservat – ett naturreservat i Lunds kommun.

Musik
 Fågelsång – benämningen på ett specifikt mekaniskt biregister i en orgel, se fågelstämma
 När dagen fylls av fågelsång – en psalm

Litteratur
 Fågelsång (roman) – en roman från 1999 av Sebastian Faulks, originaltitel Birdsong
 Fågelsång - 150 svenska fåglar och deras läten – en ljudbok av Jan Pedersen och Lars Svensson

Se även
 Fågelsången – flera betydelser
 Christer Fuglesang